Osoby o tym nazwisku:
 Kiriakos Triandafilidis – cypryjski polityk, europarlamentarzysta
 Mattias Triandafilidis – grecki strzelec, olimpijczyk
 Petros Triandafilidis – grecki zapaśnik, olimpijczyk